Памятник Ельцину — монумент первому Президенту Российской Федерации, советскому партийному и российскому политическому и государственному деятелю, одному из основателей постсоветской России Борису Николаевичу Ельцину в Екатеринбурге, областном центре его малой родины и городе его многолетнего проживания и деятельности. Установлен у Ельцин-центра. Памятник неоднократно подвергался вандализму.

Общая информация 

Монумент находится на улице Бориса Ельцина в деловом квартале Екатеринбург-Сити в центре города перед конгресс-холлом Демидов-Плаза, где также размещён мемориально-информационный Президентский центр наследия Ельцина, курируемый государственным Фондом «Президентский центр Б. Н. Ельцина» и благотворительным Фондом «Уральский центр Б. Н. Ельцина» (филиалом Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина).

Монумент представляет собой десятиметровой высоты беломраморную стелу-обелиск с барельефом Ельцина в полный рост на тёмно-сером постаменте на ступенях к площадке перед Демидов-Плаза. Отмечается, что образ Ельцина движением и взглядом устремлён вперёд, а мрамор и форма монумента хорошо отвечают уральскому климату.

Автор памятника — московский скульптор Георгий Франгулян, который ранее также создал надгробный монумент на могиле Ельцина.

По словам автора, «был выбран белый мрамор, а не традиционные бронза или гранит, потому что это живой, полупрозрачный материал; этот памятник — не обелиск, а глыба, глыба в движении, какой был Борис Николаевич».

История 

Памятник открыт 1 февраля 2011 года, в 80-летний юбилей со дня рождения Ельцина. Открытие происходило с участием прибывшего в Екатеринбург на юбилейные мероприятия третьего Президента России Дмитрия Медведева.

Открывая памятник, который ему понравился, Медведев отметил, что «Россия должна быть благодарна Ельцину за то, что в самый сложный период страна не свернула с пути изменений, провела серьёзные преобразования и сегодня движется вперёд».

В церемонии также приняли участие вдова Ельцина Наина Иосифовна, его родственники и друзья, представители федеральной власти, глава Свердловской области Александр Мишарин, руководители соседних регионов.

Открытие памятника вызвало протест местных коммунистов, которым городские власти отказали в проведении митинга против открытия, на что представители Союза коммунистической молодёжи подали в суд на администрацию Екатеринбурга.

Осквернение памятника 
В ночь с 23 по 24 августа 2012 года памятник был осквернён неустановленными личностями: фигура Ельцина была облита синей краской, буквы на постаменте были сбиты. Попытки отмыть памятник на месте не удались, в результате чего было принято решение о его демонтаже.
1 октября 2012 года, после проведения восстановительных работ, обновлённый памятник был возвращён на прежнее место.

7 ноября 2017 года (в день столетия Октябрьской революции) памятник пытался поджечь Игорь Щука, который за это деяние в феврале 2018 года был осужден к 1 году исправительных работ. После приговора Щука около года скрывался, но в дальнейшем ему областной суд отменил приговор «за недостаточностью доказательств».

Примечания 

Ельцин
Ельцин
Борис Ельцин
Здания и сооружения, построенные в 2011 году в России
Скульптуры Георгия Франгуляна
2011 год в Свердловской области
Скульптуры 2011 года
Скульптуры по алфавиту